Иохелес — фамилия. Известные носители:
 Иохелес, Александр Львович (1912—1978) — советский пианист и музыкальный педагог, профессор. 
 Иохелес, Евгений Львович (1908—1989) — советский архитектор и градостроитель, лауреат Государственной премии СССР (1973).